Перша Ліга Туреччини 1997—1998  — 40-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Бешікташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як володар Кубка Туреччини 1997—1998.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1997-1998
Туреччина
Туреччина
1997 у турецькому спорті
1998 у турецькому спорті